Michael Howard peut désigner :
 Michael Howard (1916-1988), acteur anglais ;
 Michael Howard (1922-2019), historien anglais ;
 Michael Howard (1928-), escrimeur britannique médaillé aux Jeux olympiques de 1960 à Rome ;
 Michael Howard (1941-), homme politique britannique membre du parti conservateur ;
 Michael Howard (1965-), responsable de la sécurité chez Microsoft.